A Republikanska futbołna grupa (1957) było 33. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CDNA Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1957 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii